Ел Кампесино има више значења:

 Ел Кампесино (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кампесино (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампесино (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кампесино (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампесино (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику